Рдейский Успенский монастырь — недействующий монастырь Новгородской епархии Русской православной церкви, расположенный в Холмском районе Новгородской области.

Местоположение 
Монастырь находится на Рдейском озере, окружённом обширным Рдейским болотом, на территории государственного природного заказника «Рдейский», положение о котором было утверждено постановлением Новгородской областной Думы № 114-ОД от 28.12.1994, и ликвидированного постановлением Новгородской областной Думы № 725-ОД от 27.08.2008.

Расстояние до райцентра Холма — примерно 30 км, до Старой Руссы — 100. Это малонаселённая и труднопроходимая территория.

История 
Точная дата основания монастыря неизвестна. Считается, что это случилось не ранее второй половины XVII века.

В 1764 году, согласну указу о секуляризации церковной собственности, мужская Рдейская пустынь была упразднена, монастырские земли изъяты в пользу государственной казны, церковное имущество передано в другие монастыри Новгородской епархии. От всего монастырского комплекса осталась только церковь Успения, которая в 1780 году была переведена в разряд приходских. Позднее, по причине её значительной удалённости от жилья, приход был переведён в близлежащую деревню Наволок.

Последующая история Рдейского монастыря тесно связана с купцом А. Н. Мамонтовым. В 1880 году он становится попечителем приходской церкви в Наволоке, в 1883 году, при его содействии, приход переводится обратно в церковь Успения бывшей Рдейской пустыни.

В 1887 году по указу Святейшего Синода монастырь открывается вновь. Согласно новому названию, он характеризуется как женская «житейская обитель с училищем для малолетних детей». Купец Мамонтов оказал этому предприятию финансовую поддержку в размере 6000 рублей.

С этого времени, опять же — при финансовой поддержке А. Н. Мамонтова, в монастыре начинается интенсивное строительство. Описание монастырских построек 1890 года сообщает, что в это время на территории монастыря находились каменная церковь Успения, деревянная часовня, двухэтажный деревянный и трёхэтажный полукаменный жилые корпуса, некоторые хозяйственные постройки, погреба, конюшни, склады для провизии, сараи для дров, хлебный амбар, баня, прачечная, а также каретный двор.

28 мая 1893 года Святейший Синод постановил Рдейскую женскую общину «возвести» в женский монастырь с наименованием «Успенская Рдейская общежительная пустынь». В том же году вокруг монастыря была возведена ограда — восточная сторона каменная, с других сторон — деревянная.

По приглашению игуменьи Евсевии в августе 1896 года в монастырь прибыл новгородский епархиальный архитектор А. Н. Дьяков. По его оценке церковь Успения находилась в аварийном состоянии. При финансовой поддержке купца Мамонтова была запланирована постройка каменного собора на 750 человек.

Возведение нового Успенского собора было начато в 1898 году и закончено в 1902. Автором проекта был академик А. С. Каминский, исполнителем — архитектор И. Т. Барютин. Иконостас был изготовлен московским мастером Захаровым. Пожертвования на строительство от купца Мамонтова составили 150000 рублей. Все расходы превысили сумму в 350000 рублей. Новый храм был освящён 19 сентября 1902 года архиепископом Новгородским и Старорусским Гурием (Охотиным). Он был оборудован современной системой парового отопления.

После революции в монастыре начались волнения среди послушниц. В течение короткого времени сменилось несколько настоятельниц. Монастырь просуществовал до 1932 года, но службы в соборе продолжались до конца 1937 года. Последний настоятель иеромонах Димитриан (Савельев) был арестован 7 декабря 1937 и расстрелян 28 декабря.

Современное состояние 
Постройки монастыря сильно пострадали во время войны. Из них сохранилась только каменная часть ограды 1893 года и Успенский собор, который находится в разорённом аварийном состоянии. Полностью отсутствует кровля, двери и окна, верхнее перекрытие заросло деревьями; из декора сохранились элементы иконостаса из белого венецианского мрамора и остатки итальянской плитки.

Плитка, кровельное железо и другие достойные внимания элементы построек растаскивались как местными жителями так и некоторыми заезжими гражданами. Кроме того, монастырское кладбище нередко подвергалось набегам со стороны так называемых чёрных копателей.

В последнее время возрос интерес к возрождению «Рдейщины», который поддерживается экспедициями мото- и дельтапарапланеристов к Рдейскому монастырю, ежегодно проводимые в феврале-марте начиная с 2001 года. В 2008 году в районе создан благотворительный фонд возрождения Рдейского монастыря «Фонд Рдейский монастырь». Основной целью Фонда является консервация, восстановление, охрана и содержание архитектурного памятника Рдейский монастырь, возрождение Рдейского монастыря. При его участии начата консервация храма (покрытие куполов плёнкой) с целью сохранения памятника для его последующего восстановления. Как отметили ИА «Ваши новости» в областном комитете культуры, туризма и архивного дела, в восстановлении обители большое участие принимает Новгородская епархия.

Литература

Примечания

Ссылки 

 Вся культура. Рдейский монастырь
 Путеводитель по России. Рдейский монастырь
 Информация с сайта Администрации Холмского муниципального района Новгородской области
 http://www.holmadmin.net/raion/monast.html
 http://www.holmadmin.net/raion/g7.html
 Рдейская обитель 2022. Здесь молились о мире и явили стране утраченный лик Богородицы
 Рдея за 1996 год. Такого вы точно не видели! Забытый фильм документалистов про обитель

Рдейский монастырь (ГТРК «Псков», 2002)

Монастыри Новгородской области
Холмский район Новгородской области
Монастыри, упразднённые в ходе секуляризационной реформы 1764 года
Памятники под угрозой уничтожения
Здания, спроектированные Александром Каминским